1991 Голяма награда на Унгария е 6-о за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 1991 във Формула 1, който се провежда на 11 август 1991, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител е Айртон Сена с екипа на Макларън-Хонда, който печели и пол позишън (1:16.147). Най-бърза обиколка постига Бертран Гашо с Джордан-Форд (1:21.547).

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария